

Geografia

Austria 
 Markt – dzielnica Dornbirna
 Markt Allhau – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart
 Markt Hartmannsdorf – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Markt Neuhodis – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart
 Markt Piesting – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Markt Sankt Martin – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Niemcy 
 Markt Berolzheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Markt Bibart – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Markt Einersheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Markt Erlbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Markt Indersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Markt Nordheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Markt Rettenbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Markt Taschendorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Markt Wald – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Osoby 
 Gustav Markt – austriacki elektrotechnik

Zobacz też 
 Aschbach-Markt
 Aspang-Markt
 Alter Markt
 Hauptmarkt
 Market